Dschanelidse ist der Familienname folgender Personen:

 Iustin Iwlianowitsch Dschanelidse (1883–1950), sowjetischer Chirurg
 Micheil Dschanelidse (* 1981), georgischer Politiker